Anton Cermak (1873–1933), homme politique américain, maire de Chicago ;
 František Čermák (1976-), joueur de tennis professionnel tchèque ;
 
 Leoš Čermák (1978-), joueur tchèque de hockey sur glace.

Patronyme tchèque